Сте́рлин — русская фамилия.

Известные носители:
 Стерлин, Александр Эммануилович (1899—1982) — советский авиаконструктор, лауреат Ленинской премии
 Стерлин, Андрей Евгеньевич — генерал-лейтенант, начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба России
 Стерлин, Андрей Рафаилович (род. 1954) — советский и российский экономист
 Стерлин, Рафаил Наумович (1918—1992) — советский инженер-химик, доктор химических наук
 Стерлин, Сергей Рафаилович (1944—2020) — советский и российский химик, доктор химических наук

См. также 
 Стерлинг